Krokodil ellet Krokodilen kan syfta på:

 Krokodiler – en typ av ryggradsdjur
 Krokodil (lok) – ett ellok
 Krokodil (tidskrift) – en sovjetisk tidskrift
 Krokodil – en drog, se desomorfin
 Krokodilen (roman) Â en roman av Herman Lindqvist
 Krokodilen (bok av Fjodor Dostojevskij) – en bok av Fjodor Dostojevskij
 Krokodilen (film) – en film från 1979
 Krokodiltårar – ett uttryck för hycklad eller spelad sorg